Офелия Гамбоа Норьега (в замужестве — Кано) () (16 мая 1959, Сан-Игнасио, Синалоа, Мексика) — мексиканская актриса театра и кино и телевизионный продюсер.

Биография 
Родилась 16 мая 1959 года в Сан-Игнасио. В 1979 году переехала в Мехико и поступила в CEA при телекомпании Televisa, после его окончания в 1983 году дебютировала в мексиканском кинематографе и с тех пор снялась в 16 работах в телесериалах и одном телефильме. Номинирована и победила в премии TVyNovelas. С 1989 по 2000 год решила на время оставить кинематограф для театральной деятельности.

Личная жизнь 
В 1978 году вышла замуж за директора администрации производства телекомпании Televisa Хосе Октавио Кано и родила троих детей — Габриэлу, Монику и Хосе Октавио-младшего. Актриса решила взять фамилию своего супруга.

Фильмография

Избранные телесериалы 
 1985-88 — «Единокровка» — Кармелита. (премия TVyNovelas 1986 года за лучшее женское откровение)
 1985-2007 — «Женщина, случаи из реальной жизни»
 2002 — «Между любовью и ненавистью» — Ребека.
 2004 — «Руби» — Виктория Галлегос.
 2008 — «Завтра — это навсегда» — Донья Долорес «Долли»#2.
 2008- — «Роза Гваделупе» — Аурелия.
 2011- — «Как говорится» — Каталина.

Избранные телефильмы 
 2004 — «Руби... Нахальная» — Виктория Гомес.

Театральные работы

Театр в Гвадалахаре 
 1989 — «Марш»
 1990 — «Хорошие связи»
 1992 —
 «Бабочка без крыльев»
 «Золушка»
 «Питер Пэн»
 1993 —
 «Дождь в городе»
 «Красавица и чудовище»

Театр в Мехико 
 1996-97 — «Волшебник страны Оз»

Ссылки 
 Подробная биография.
 Официальная страничка актрисы в Facebook.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Актрисы по алфавиту
Продюсеры по алфавиту
Актрисы Мексики
Продюсеры Мексики
Актёры и актрисы — лауреаты премии TVyNovelas (Мексика)
Выпускники CEA